Cerulean City (Hanada City in de Japanse versie) is een stad in Pokémonwereld. De stad is gelegen in de Kanto-regio.

De stad heeft een fietsenwinkel in de video games, waar iedere fiets 1 miljoen Poké-dollar kost. Omdat dit één dollar meer is dan een Pokémontrainer bij zich kan dragen, moet men een bike-voucher verkrijgen om een fiets te kunnen kopen.

Cerulean Gym
De Cerulean Gym is de officiële gym van Cerulean City. Het is gespecialiseerd in Water-type Pokémon. De Gymleider is Misty. Trainers die haar verslagen krijgen de Cascade Badge.

In de spellen
De Cerulean Gym is ontworpen als een binnenzwembad, met platformen boven het water waar men op kan lopen. In de vierde generatie bestaat de gym uit een groot zwembad dat onderverdeeld is in banen door middel van touwen.

Pokémon

Generatie I

Generatie II

Trainers
Kleurcodes (enkel voor Gymleider Misty):
(Pokémon kunnen twee types hebben, aanvallen niet. Bij een Pokémon met twee types geldt de kleur voor het eerste type.)
Blauw staat voor het type Water.
Grijs staat voor het type Normal.
Roze staat voor het kleur Psychic.
Lichtbruin staat voor het type Ground.
Cyaan staat voor het type Ice.
Paars staat voor het type Ghost.

Generatie I

Generatie II

Generatie III

Generatie IV

In de tekenfilmseries
Cerulean Gym kwam voor in verscheidene afleveringen van de anime. Aan de buitenkant ziet de gym er uit als een grote koepel met een tekening van een Dewgong erop. Binnenin is de gym ingericht met grote aquaria en een zwembad.

Het debuteerde in The Water Flowers of Cerulean City. Ash wou ernaartoe zodat hij een Cascade Badge kon winnen. Misty bleef hem bevelen er niet naartoe te gaan, en Ash ontdekte al snel waarom; Misty's drie zussen, Violet, Lily en Daisy, waren de gymleiders. Zij hadden de Gym echter omgebouwd in een locatie voor hun waterballetshows. Ze gingen de badge gewoon aan Ash geven, zonder gevecht, maar Misty hield hen tegen. Ze daadge Ash uit voor een officieel gymgevecht, maar dat gevecht werd onderbroken door Team Rocket. Op het eind geeft Daisy de badge aan Ash omdat, volgens haar, zonder Ash de gym verwoest zou geweest zijn.

De volgende keer dat de gym voorkwam was in The Misty Mermaid. Toen ze op weg waren naar de Viridian Gym, werd Misty's Horsea ernstig ziek. Ze wist dat de gym dichtbij was, dus besloot Misty ernaartoe te gaan om te kijken of ze Horsea daar konden genezen. Horsea voelde zich meteen beter. Misty's zussen stonden erop dat Misty meedeed aan een van hun waterballetshows. Tijdens een gevecht met Team Rocket evolueerde de Seel van de zusjes in een Dewgong, die de gym redde. Voordat ze weggingen liet Misty haar Horsea en Starmie achter in de gym.

Ruilkaartenspel
De Cerulean Gym is voorgekomen op één Pokémonkaart, namelijk in de Gym Heroes expansie.

Locatie in Pokémon
Fictieve plaats